Ива́н Воронцо́в: Воронцов, Иван Александрович (1894—1937) — начальник Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ и Главной инспекции по милиции и угрозыску ОГПУ.
 Воронцов, Иван Иванович (1890—1917) — русский футболист, выступавший за сборную команду Российской империи.
 Воронцов, Иван Илларионович (1719—1786) — сенатор, граф, действительный камергер, президент Вотчинной коллегии в Москве. 
 
 Воронцов-Дашков, Иван Илларионович (1790—1854) — русский дипломат, граф, действительный тайный советник.